Ким Сын Ок (; род. в декабре 1941, ) — южнокорейский писатель и сценарист.

Биография 
Родился в Осаке, Япония. После войны родители увезли его в Корею. Вырос в Сынчхоне в Чолла-Намдо, где окончил школу. В 1960 году изучал французскую литературу в Сеульском национальном университете, когда факультет и сам Университет были в центре интеллектуального несогласия Сеула. Учась в Университете, Ким работал художником-карикатуристом в сеульской газете и там же опубликовал свой первый рассказ, написанный им в 19 лет, («Практика для Жизни»"). В 1962 году основал литературный журнал, Век Прозы и опубликовал в нём некоторые из своих работ. Его успешность протянулась до 25 лет. Лучшая его работа «Сеул, Зима, 1964» смогла вобрать в себя выкристаллизованное чувство потери и бессмысленности, связанное с эпохой корейской индустриализации и нигилизма. В 1967 его произведение «Путешествие в Муджин» стало сценарием фильма «Туман». Ким Сын Ок и режиссёр Ким Су-ён завоевали приз за Лучшую режиссуру на 14 Азиатско-Тихоокеанском Кинофестивале.

См. также 
 Список корейских писателей

Примечания

Литература 
 Сезон дождей: Рассказы современных корейских писателей. Перевод Г. Рачкова и В. Тихонова. СПб., 1995. 160 с. ISBN 5-85803-044-0.
 Ким Сын Ок «Сеул, зима 1964 года». Перевод с корейского Софии Кузиной. СПб., 2013, Гиперион. 320 с. ISBN 978-5-89332-200-2.

Ссылки 
  Seung-ok Kim на IMDB .
 .

Писатели Кореи